Crossroads kan syfta på:

 Crossroads – en amerikansk film från 2002
 Crossroads (musikalbum av Jahcoustix) – ett album från 2010 av Jahcoustix 
 Crossroads (musikfilm) – en amerikansk film från 1986
 Crossroads – en sång inspelad av det brittiska bandet Cream 1968
 Standing at the Crossroads – en cover av Ten Years After

Se även 
 Cross Road – ett samlingsalbum av den amerikanska rockgruppen Bon Jovi